Robeson est un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Prénom 
Robeson est un prénom américain notamment porté par :
 Edward Robeson Taylor (1838-1923), homme politique américain.

Patronyme 

 George M. Robeson (1829-1897), homme politique américain.
 Paul Robeson (1898-1976), acteur, athlète, chanteur, écrivain et militant américain des droits de l'homme ;
 Peter Robeson (1929-20181), cavalier britannique de saut d'obstacles.

Pseudonyme 
 Kenneth Robeson, nom de plume collectif des 9 auteurs américains des deux séries de romans Doc Savage et Avenger.

Toponyme 

 Comté de Robeson, comté américain de la Caroline du Nord ;
 Passage Robeson, passage maritime entre le Canada et le Nord du Groenland ;
 Robeson Township, township américain dans le comté de Berks en Pennsylvanie.

Cinéma 
 Paul Robeson: Tribute to an Artist, film documentaire américain de Saul J. Turell sorti en 1979.

Astronomie 
 (2328) Robeson, astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes.

Patronyme anglais